He Yong peut faire référence à :

 He Yong (dynastie des Han) (206-220), fonctionnaire chinois dans la dynastie des Han
  (né en 1940), dirigeant du Parti communiste chinois
  (né en 1969), chanteur de rock chinois